Europamästerskapet i fotboll 1988 spelades i Västtyskland.

Nederländerna kunde 1988, knappt 14 år efter finalförlusten i VM 1974, bärga Europamästerskapstriumfen i München. Det nederländska laget hade efter en inledande förlust vuxit in i turneringen och i semifinalen slagit ut hemmanationen Västtyskland. Storstjärnorna Frank Rijkaard, Ruud Gullit och Marco van Basten var några av profilerna i laget. Van Basten vaknade till under gruppspelet efter att hämmats av en skada och svarade för ett hat-trick mot England. I semifinalen slog han in segermålet men det mest ihågkomna målet kom i finalen då van Basten ur minimal vinkel fick på ett fantastiskt volleyskott som avgjorde matchen. Det gjordes 34 mål under turneringen (2,26666 per match).

Spelplatser 
 Olympiastadion, München - Kapacitet: 69 000
 Volksparkstadion, Hamburg - Kapacitet: 61 000
 Neckarstadion, Stuttgart - Kapacitet: 67 000
 Rheinstadion, Düsseldorf - Kapacitet: 68 000
 Waldstadion, Frankfurt - Kapacitet: 61 000
 Müngersdorfer Stadion, Köln - Kapacitet: 60 000
 Parkstadion, Gelsenkirchen - Kapacitet: 70 000
 Niedersachsenstadion, Hannover - Kapacitet: 60 000

Gruppspel

Grupp 1

Grupp 2

Slutspel

Slutspelsträd

Semifinaler

Final

Europamästarna

Skytteliga

5 mål 
 Marco van Basten, Nederländerna

Externa länkar 
 

1988 i Västtyskland
Internationella sportevenemang i Västtyskland
1988
Fotbollsåret 1988
Sportevenemang i Düsseldorf
Sportevenemang i Hannover
Sportevenemang i Gelsenkirchen
Sportevenemang i München
Sportevenemang i Stuttgart
Sportevenemang i Köln
Köln under 1900-talet
München under 1900-talet
Düsseldorf under 1900-talet
Gelsenkirchen under 1900-talet
Stuttgart under 1900-talet
Hannover under 1900-talet
Sportevenemang i Frankfurt am Main
Frankfurt am Main under 1900-talet
Sportevenemang i Hamburg
Hamburg under 1900-talet